Niemcy:
 Gangloff – dzielnica gminy Becherbach w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 St. Gangloff – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Osoby:
 Maria Gangloff – niemiecka polityk